(née en 1997), footballeuse italienne ;
 Élise Bussaglia (née en 1985), footballeuse internationale française ;

Autre 

 la , plage française.

Patronyme italien